Patkovac je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Bjelovar, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 287 stanovnika te 91 obiteljskih kućanstava.

Poznate osobe 
 Dubravko Habek - hrvatski liječnik
 Marin Lalić - hrvatski nogometaš

Izvori

Naselja u sastavu Grada Bjelovara